Die Saison 2005/06 war die 18. reguläre Saison der ECHL. Die 25 Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Alaska Aces, die anschließend in den Play-offs auch ihren ersten Kelly Cup überhaupt gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Phoenix RoadRunners wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Utah Grizzlies wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Atlantic City Boardwalk Bullies wurden nach Stockton, Kalifornien, umgesiedelt, wo sie anschließend unter dem Namen Stockton Thunder spielten.
 Die Mississippi Sea Wolves mussten während dieser Saison den Spielbetrieb aussetzen, da ihr Stadion durch Hurrikan Katrina schwer beschädigt wurde.
 Die Texas Wildcatters mussten während dieser Saison den Spielbetrieb aussetzen, da ihr Stadion durch Hurrikan Katrina schwer beschädigt wurde.
 Die Louisiana IceGators stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Pee Dee Pride stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Peoria Rivermen stellten den Spielbetrieb ein, da sie durch ein gleichnamiges Franchise aus der American Hockey League ersetzt wurden.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

American Conference

National Conference

Kelly-Cup-Playoffs

Qualifikation 
 (N4) Johnstown Chiefs – (N5) Trenton Titans 2:0
 (S4) South Carolina Stingrays – (S5) Charlotte Checkers 2:1
 (S3) Greenville Grrrowl – (S6) Augusta Lynx 2:0

Turnierplan

Kelly-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

2005/06
Eishockeysaison 2005/06